Der Begriff Gabelhorn bezeichnet mehrere Berge im Kanton Wallis, Schweiz:

Gabelhorn (), ein Vorberg der Balfringruppe der Walliser Alpen östlich der Gemeinde St. Niklaus VS am Kamm zwischen Saastal und Mattertal
Fiescher Gabelhorn () in den Berner Alpen
Mittler Gabelhorn (), südöstlicher Vorgipfel des Ober Gabelhorns der Weisshorngruppe der Walliser Alpen
Ober Gabelhorn (), Viertausender der Weisshorngruppe der Walliser Alpen
Unter Gabelhorn (), südöstlicher Vorgipfel des Ober Gabelhorns der Weisshorngruppe der Walliser Alpen